O Campeonato Mundial de Triatlo de 1994 foi a sexta edição do evento máximo do triatlo, aconteceu em Wellington, Nova Zelândia no dia 27 de novembro, organizado pela International Triathlon Union (ITU).

Resultados

Masculino

Feminino 

1994
1994 no triatlo
Desporto na Nova Zelândia em 1994